Sauce for the Gander – cortometraggio del 1915 prodotto dalla World Comedy Star Film
Sauce for the Gander – cortometraggio del 1916 diretto da James W. Horne, ottavo episodio del serial The Social Pirates
Sauce for the Gander – episodio del 1954 della serie tv Studio 57